Sebők Éva (1927) József Attila-díjas magyar költő, író, műfordító
 Sebők Éva (1949–2011) röplabdázó, edző
 Sebők Éva (1954) festőművész
Sebők Éva (1989) a Momentum Mozgalom politikusa